Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 229 dans le monde.
 Route fédérale 229 en Allemagne
 Route 229 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route départementale 229 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 229 en Slovénie